Austria:
 Sankt Pölten – miasto statutarne w kraju związkowym Dolna Austria
 Sankt Pölten-Land – powiat w kraju związkowym Dolna Austria

Zobacz też:
 Pölten